Norwegian bezeichnet folgende Unternehmen:
 Norwegian Air Shuttle, eine norwegische Billigfluggesellschaft
 Norwegian Cruise Line, eine Reederei mit Sitz in Florida, USA
 Norwegian Rock, Rifffelsen im Archipel von Heard und den McDonald-Inseln, Indischer Ozean

Siehe auch:
 Norwegisch